Bill Homans, noto come Watermelon Slim – musicista statunitense
 George Homans – sociologo statunitense
 Helen Homans – tennista statunitense
 Liesbeth Homans – politica belga